Eils ist der Name von:

 Cassen Eils (1923–2010), deutscher Reeder
 Hans-Georg Eils (* 1957), deutscher Brauer und Ehrenpräsident des Deutschen Brauer-Bundes